E63 può riferirsi a:

Codici 
E63, codice ECO di alcune linee della variante di fianchetto della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E63, da Sodankylä a Turku